La circonscription de Vaasa () est l'une des 13 circonscriptions électorales pour les élections parlementaires en Finlande.

Présentation 
La circonscription couvre la ville de Vaasa, l'Ostrobotnie du Sud, l'Ostrobotnie centrale et la partie côtière de l'Ostrobotnie.
La circonscription couvre les municipalités de Alajärvi, Alavus, Evijärvi, Halsua, Ilmajoki, Isojoki, Isokyrö, Kannus, Karijoki, Kaskinen, Kauhajoki, Kauhava, Kaustinen, Kokkola, Korsnäs, Kristiinankaupunki, Kruunupyy, Kuortane, Kurikka, Laihia, Lappajärvi, Lapua, Lestijärvi, Luoto, Maalahti, Mustasaari, Närpiö, Pedersören kunta, Perho, Pietarsaari, Seinäjoki, Soini, Teuva, Toholampi, Uusikaarlepyy, Vaasa, Veteli, Vimpeli, Vöyri et Ähtäri.

Élections de 1962 à 2019

Députés élus 2019-2023 

Les députés élus pour la législature 2019–2023 sont:

 Kim Berg (SDP)
 Anna-Maja Henriksson (RKP) 
 Pasi Kivisaari (Kesk.)
 Antti Kurvinen (Kesk.)
 Mika Lintilä (Kesk.)
 Juha Mäenpää (PS)
 Jukka Mäkynen (PS)
 Anders Norrback (RKP)
 Mikko Ollikainen (RKP)
 Mauri Peltokangas (PS)
 Paula Risikko (Kok.)
 Janne Sankelo (Kok.)
 Mikko Savola (Kesk.)
 Joakim Strand (RKP)
 Jutta Urpilainen (SDP)
 Peter Östman (KD)

Anciens députés 

 Esko Aho (Kesk., 1983–2003)
 Esko Ahonen (Kesk., 2003–2011)
 Georg Backlund (SKDL, 1953–1954, 1958–1970)
 Gustav Björkstrand (RKP, 1987–1991)
 Nils-Anders Granvik (RKP, 1999–2007)
 Ragnar Granvik (RKP, 1966–1979)
 Lars Gästgivars (RKP, 2011–2015)
 Susanna Haapoja (Kesk., 2003–2009)
 Lasse Hautala (Kesk., 2003–2007, 2009–2019)
 Reijo Hongisto (PS, Sin., 2011–2019)
 Bjarne Kallis (KD, 1991–2011)
 Eeva Kauppi (Kok., 1970–1983)
 Mari Kiviniemi (Kesk., 1995–2007)
 Verner Korsbäck (RKP, 1948–1972)
 Susanna Koski  (Kok., 2015–2019)
 Miapetra Kumpula-Natri (SDP, 2003–2014)
 Heimo Linna (Kesk., 1966–1987)
 Aaro Lintilä (Kesk., 1962–1972)
 Pehr Löv (RKP, 1995–2007)
 Håkan Malm (RKP, 1975–1999)
 Juha Mieto (Kesk., 2007–2011)
 Pentti Mäki-Hakola (Kok., 1966–1995)
 Pertti Mäki-Hakola (Kok., 1999–2003)
 Markku Mäntymaa (Kok., 2011–2015)
 Håkan Nordman (RKP, 1983–1995, 1999–2003, 2007–2011)
 Ole Norrback (RKP, 1979–1987, 1991–1999)
 Mats Nylund (RKP, 2007–2019)
 Petri Pihlajaniemi (Kok., 2007–2011)
 Tuomo Puumala (Kesk., 2007–2019)
 Aulis Ranta-Muotio (Kesk., 1995–2007)
 Vesa-Matti Saarakkala (PS, Sin., 2011–2019)
 Petri Salo (Kok., 1999–2011)
 Paula Sihto (Kesk., 2007–2011)
 Kustaa Tiitu (Kesk., 1945–1958, 1965–1970)
 Maria Tolppanen (PS, SDP, 2011–2019)
 Juhani Tuomaala (Kesk., 1975–1987)
 Kari Urpilainen (SDP, 1983–1995, 1999–2003)
 Eino Uusitalo (Kesk., 1955–1983)
 Jukka Vihriälä (Kesk., 1983–2007)
 Kyösti Virrankoski (Kesk., 1991–1995)
 Raimo Vistbacka (SMP, PS, 1987–2011)
 Jarmo Wahlström (SKDL, Vas., 1975–1983, 1987–1999)
 Harry Wallin (SDP, 1999–2007, 2014–2019)
 Ulla-Maj Wideroos (RKP, 1995–2015)

Références

Liens externes 

Circonscription de Vaasa